Der Dom zu Härnösand ist Schwedens kleinste Kathedrale und liegt in der Stadt Härnösand in der schwedischen Provinz Västernorrlands län.

Geschichte 
Die erste Kirche der Stadt wurde 1593 errichtet. Mit der Ernennung von Johannes Canuti Lenaeus zum Erzbischof wurde sie 1647 Bischofskirche des Bistums Härnösand. Die alte Kirche wurde 1721 von russischen Truppen niedergebrannt und an gleicher Stelle entstand der heutige Dom. Der Bau erfolgte nach Zeichnungen des Architekten Johan Hawerman und war 1846 fertiggestellt.

Orgeln 
Die Hauptorgel des Domes geht zurück auf ein Instrument, das im 18. Jahrhundert erbaut worden war. Erhalten sind der prächtige Orgelprospekt sowie einige Register. Das heutige Orgelwerk wurde 1975 durch den dänischen Orgelbauer Bruno Christenssen erbaut. Es hat 56 Register auf vier Manualwerken und Pedal. Der schwedische Organist Hans Fagius hat 1980 auf diesem Instrument die großen Orgelwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy eingespielt (BIS-CD-156/157).

 Koppeln:  I/II, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P
Die Chororgel mit 14 Registern auf zwei Manualen und Pedal wurde von Robert Gustavsson  aus Härnösand im Jahr 1983 gebaut, der Entwurf für den Prospekt stammt von Mads Kjersgaard. Sie löste ein wesentlich kleineres Instrument mit fünf Registern aus dem Jahr 1969 ab.

Einzelnachweise

Weblinks 

Harnosand
Gemeinde Härnösand
Harnosand
Harnosand
Harnosand
Harnosand